Schildmacher bezeichnet

 Schildmacher (Beruf), historische Tätigkeit, aus der sich Vorläuferberufe des modernen Malers und Lackierers entwickelten

Schildmacher ist der Name von

 Hans Schildmacher (1907–1976), auch: Hans Egon Wilhelm Schildmacher, deutscher Zoologe, Ornithologe und Hochschullehrer
 Siegfried Schildmacher (* im 20. Jahrhundert), deutscher Beamter, Freimaurer und Autor